Вейк-ан-Зее 1968 — 30-й международный шахматный турнир, который проходит в 1968 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1968 год в шахматах